Любич (герб)

Населені пункти та їхні частини
 Любич — гміна в Торунському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Любич — село в гміні Стшельце-Краєнське Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Любич — село в гміні Любша Бжезького повіту Опольського воєводства
 Любич — село в гміні Ключевсько Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Любич — село в гміні Відухова Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Любич — частина села Цинкув у гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Любич — частина села Плоцично в гміні Тучно Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Любич — рукав річки Десни.

 Любич Іван Йосипович ( 1937) — український фізико-географ, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Любич Іван Сергійович (Любушкін, 1899—1981) — український та російський актор і режисер, народний артист Української РСР.
 Любич Іван ( 1996) — австрійський футболіст хорватського походження.
 Любич Михайло Юрійович (нар. 1959 р.) — український математик, що зробив важливий внесок у голоморфну динаміку.
 Любич-Парахоняк Олександра Іванівна — українська оперна співачка.

Див. також 
 Любеч
 Любеч-1

Примітки